Ascanius kan syfta på:
 Ascanius, en person i grekisk och romersk mytologi

Personer 
 Peter Ascanius (1723–1803), norsk-dansk naturforskare
 Peter Ascanius Schult (1798–1875), norsk bergmästare
 Saxo Ascanius (1650–1733), dansk präst

Danska efternamn
Norska efternamn